Guilfoyle ist der Familienname folgender Personen:

 Darragh Guilfoyle, bekannt als DJ Dara (* 1968), irischer DJ, Remixer und Produzent
Kimberly Guilfoyle (* 1969), US-amerikanische Journalistin
 Margaret Guilfoyle (1926–2020), australische Politikerin

 Richard Thomas Guilfoyle (1892–1957), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Altoona
 Ronan Guilfoyle (* 1958), irischer Jazzmusiker und Komponist